Chemnitz è una città extracircondariale della Sassonia, in Germania. Questo termine può riferirsi anche a:

Geografia 
Germania
 Chemnitz, fiume della Sassonia
 Chemnitz, frazione del comune di Blankenhof, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Persone 
 Asii Chemnitz Narup (1954) - politica groenlandese
 Bogislaw Philipp von Chemnitz (1605-1678) - storico e teologo tedesco naturalizzato svedese
 Christian Chemnitz (1615-1666) - teologo tedesco
 Johann Hieronymus Chemnitz (1730-1800) - concologo tedesco
 Jørgen Chemnitz (1890-1956) - politico groenlandese
 Lars Chemnitz (1925-2006) - politico groenlandese
 Martin Chemnitz (1522-1586) - teologo tedesco
 Martin Chemnitz (1561-1627), avvocato e professore tedesco
 Martin Chemnitz (1596-1645) - giurista e diplomatico tedesco
 Matthäus Friedrich Chemnitz (1815-1870) - giurista tedesco